Tigit (estat): petit estat subsidiari de Yawnghwe dins els estats Shan de l'Estat Shan de Myanmar.
 TIGIT (proteïna): receptor immunològic present en algunes limfòcits T i cèl·lules NK.